Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Claudio Panatta e Blaine Willenborg 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Paolo Canè /  Gianni Ocleppo (primo turno)

 Claudio Panatta /  Blaine Willenborg (finale)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1987